Pickle peut faire référence à :
 les pickles, conserves au vinaigre servant de condiment que l'on trouve en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans le monde indien ;
 par extension, les pickles désignent, aux États-Unis, de très gros cornichons que l'on trouve généralement dans les delicatessen. On parle également de malossol pour désigner ce genre de cornichon.
 Pickle, court métrage britannique réalisé par Nate Camponi sorti en 2010.

Navires 
 Le Pickle est la réplique d'une goélette à hunier russe du  qui s'appelait lors de son lancement Alevtina y Tuy (1995-2004).
 Le HMS Pickle est un aviso de la Royal Navy lancé en 1801 et coulé en 1808. Il existe un nombre important de navires qui se sont par la suite appelés HMS Pickle :  voir la liste.